Чемпионат мира по снукеру 2011 (, также известен как 2011 Betfred.com World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, который прошёл с 16 апреля по 2 мая 2011 года в Театре Крусибл (Шеффилд, Англия). Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале 21-летнего Джадда Трампа со счётом 18:15. Предыдущий чемпион мира, Нил Робертсон, проиграл в матче первого раунда Трампу.

Рейтинговые очки 
 Победитель получает 10000 очков
 Финалист — 8000
 Полуфиналисты — 6400
 Четвертьфиналисты — 5000
 Участники 1/8 финала — 3800
 Участники 1/16 финала — 1400/2800 (для «сеяных» / для квалифицировавшихся)
 Проигрыш в 4-м квалификационном раунде — 1150/2300
 Проигрыш в 3-м квалификационном раунде — 900/1800
 Проигрыш во 2-м квалификационном раунде — 650/1300
 Проигрыш в 1-м квалификационном раунде — 400/800

Игрокам, проигравшим в предварительных раундах квалификации и игрокам, не являющимся участниками мэйн-тура, очки не начисляются.

Призовой фонд 
 Победитель: £ 250 000
 Финалист: £ 125 000
 Полуфиналисты: £ 52 000
 Четвертьфиналисты: £ 24 050
 Участники 1/8 финала: £ 16 000
 Участники 1/16 финала: £ 12 000
 Участники Last 48: £ 8 200
 Участники Last 64: £ 4 600
 Высший брейк в квалификации: £ 1 000
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 10 000
 Общий призовой фонд: £ 1 111 000

Примечательные факты 
 Марк Селби в игре 1/8 финала против Стивена Хендри побил сразу два рекорда, которые до сих пор принадлежали самому Хендри: во-первых, он сделал 6 сенчури-брейков в одном матче — наивысший показатель в истории Крусибла (Стивен сделал 5 сотенных серий в финале ЧМ-1997); во-вторых, Селби довёл количество сенчури-брейков за один сезон до 53-х и, таким образом, перекрыл достижение Хендри в 52 сотни (сезон 1995/96). Кроме того, в том же матче Марк выиграл фрейм с позиции, при которой ему требовалось 4 снукера, что является довольно редким событием.
 Ронни О’Салливан в матче 1/16-й сделал свой 100-й сенчури-брейк на чемпионатах мира.
 В финальной стадии чемпионата сыграли 2 дебютанта турнира: Джимми Робертсон и Эндрю Паджетт. Оба они проиграли в 1/16-й.
 Впервые за долгое время на чемпионате отсутствовал отдельный приз за максимальный брейк. Теперь за исполнение максимума было предусмотрено лишь стандартное вознаграждение за высшую серию.
 Марк Уильямс впервые с 2003 года вышел в полуфинал чемпионата.
 Дин Цзюньхуэй впервые за свою карьеру преодолел стадию 1/8 финала турнира. Он вышел в четвертьфинал, обыграв Стюарта Бинэма со счётом 13:12, после отставания 9:12. Позже Дин вышел и в полуфинал, став всего третьим игроком из Азии, достигшим такого результата.
 Джадд Трамп стал самым молодым участником финала с 1990 года.
 Джон Хиггинс выиграл последний фрейм финала после того, как ему требовался снукер.
 Высший брейк основной стадии турнира — всего 138 очков — стал самым низким показателем с 1987 года.
 35-летний Хиггинс, выиграв этот турнир, стал самым возрастным победителем чемпионата за последние 25 лет.

Результаты

Основной турнир 
Ниже представлены результаты и данные финальной (телевизионной) стадии турнира. Цифры в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева в турнире (всего в чемпионате мира участвуют 16 «сеяных» игроков, и 16 игроков, пробившихся из квалификации).

Жеребьёвка 1/16 финала прошла 21 марта на арене Уэмбли.

Квалификация 
Квалификация на турнир прошла с 3 по 13 марта 2011 года в английском институте спорта в Шеффилде. В первом и втором раунде (предварительная квалификация, матчи до 5 побед) между собой сыграли снукеристы-любители (среди которых большинство экс-профессионалов), в третьем (матчи до 10 побед) — победители 2-го раунда и снукеристы мэйн-тура, имеющие самый низкий посев. В основной стадии квалификации (4—7 раунды) приняли участие победители 3-го раунда и участники мэйн-тура, занимающие в текущем официальном рейтинге 17 место и ниже.

Раунды 1—3 

1 раунд
{|
|1.  Сэм Бэйрд 5:1 Колин Митчел 
|-
|2.  Тони Браун 2:5 Али Бассири 
|-
|3.  Дэвид Сингх 4:5 Дэвид Грэй 
|-
|4.  Иэн Старк 5:2 Пол Кавни 
|-
|5.  Филип Минкин 0:5 Стивен Роулингс 
|-
|6.  Тони Ноулз 4:5 Дэл Смит 
|-
|7.  Лес Додд 4:5 Стивен Ормерод 
|}

2 раунд
{|
|8.  Нил Сэлман 3:5 Сэм Бэйрд 
|-
|9.  Али Бассири 0:5 Дэвид Грэй 
|-
|10.  Иэн Старк 0:5 Стивен Роулингс 
|-
|11.  Дэл Смит 5:0 Стивен Ормерод 
|}
3 раунд

 Раунды 4—7 
{{Турнир32х4
| RD1 = Раунд 1 (4)Матчи до 10 побед
| RD2 = Раунд 2 (5)Матчи до 10 побед
| RD3 = Раунд 3 (6)Матчи до 10 побед
| RD4 = Раунд 4 (7)Матчи до 10 побед
| RD1-team01 = Кирен Уилсон
| RD1-score01 =10
| RD1-team02 = Дермот Макглинчи
| RD1-score02 =5
| RD1-team03 = Лю Сун 
| RD1-score03 =10
| RD1-team04 = Майкл Джадж
| RD1-score04 =8
| RD1-team05 = Джеймс Уоттана
| RD1-score05 =10
| RD1-team06 = Джастин Эстли
| RD1-score06 =3
| RD1-team07 = Танават Тирапонгпайбун
| RD1-score07 =8
| RD1-team08 = Сэм Бэйрд
| RD1-score08 =10
| RD1-team09 = Джеймс Макбейн
| RD1-score09 =10
| RD1-team10 = Иссара Качайвон
| RD1-score10 =9
| RD1-team11 = Игор Фигэйредо
| RD1-score11 =5
| RD1-team12 = Джо Делэни
| RD1-score12 =10
| RD1-team13 = Лю Чуан
| RD1-score13 =10 
| RD1-team14 = Дэвид Грэй
| RD1-score14 =3 
| RD1-team15 = Дэвид Моррис
| RD1-score15 =8 
| RD1-team16 = Дэвид Гилберт
| RD1-score16 =10 
| RD1-team17 = Пол Дэвисон
| RD1-score17 =10 
| RD1-team18 = Стивен Роулингс
| RD1-score18 =5
| RD1-team19 = Патрик Уоллес
| RD1-score19 =10
| RD1-team20 = Дэл Смит
| RD1-score20 =2 
| RD1-team21 = Майкл Уайт
| RD1-score21 =10
| RD1-team22 = Адам Уичерд
| RD1-score22 =2
| RD1-team23 = Лиам Хайфилд
| RD1-score23 =8 
| RD1-team24 = Кулдеш Джохал
| RD1-score24 =10 
| RD1-team25 = Саймон Бедфорд
| RD1-score25 =10
| RD1-team26 = Ноппон Саенгхам
| RD1-score26 =3 
| RD1-team27 = Бен Вулластон
| RD1-score27 =10 
| RD1-team28 = Джейми О’Нилл
| RD1-score28 =8
| RD1-team29 = Эндрю Паджетт
| RD1-score29 =10 
| RD1-team30 = Чжан Аньда
| RD1-score30 =6
| RD1-team31 = Сяо Годун
| RD1-score31 =10 
| RD1-team32 = Курт Мэфлин
| RD1-score32 =9
| RD2-team01 = Джо Свэйл
| RD2-score01 =6 
| RD2-team02 = Кирен Уилсон 
| RD2-score02 =10
| RD2-team03 = Эдриан Ганнэл
| RD2-score03 =9
| RD2-team04 = Лю Сун  
| RD2-score04 =10
| RD2-team05 = Энди Хикс
| RD2-score05 =2
| RD2-team06 = Джеймс Уоттана  
| RD2-score06 =10
| RD2-team07 = Эльфи Бёрден
| RD2-score07 =7
| RD2-team08 = Сэм Бэйрд  
| RD2-score08 =10
| RD2-team09 = Иан Маккалох
| RD2-score09 =5
| RD2-team10 = Джеймс Макбейн  
| RD2-score10 =10
| RD2-team11 = Джо Джогия
| RD2-score11 =10
| RD2-team12 = Джо Делэни  
| RD2-score12 =4
| RD2-team13 = Джимми Уайт MBE
| RD2-score13 =9
| RD2-team14 = Лю Чуан  
| RD2-score14 =10
| RD2-team15 = Барри Пинчес
| RD2-score15 =7
| RD2-team16 = Дэвид Гилберт  
| RD2-score16 =10
| RD2-team17 = Энтони Макгилл
| RD2-score17 =7
| RD2-team18 = Пол Дэвисон  
| RD2-score18 =10
| RD2-team19 = Род Лоулер
| RD2-score19 =5
| RD2-team20 = Патрик Уоллес  
| RD2-score20 =10
| RD2-team21 = Мэттью Коуч
| RD2-score21 =3
| RD2-team22 = Майкл Уайт  
| RD2-score22 =10
| RD2-team23 = Джек Лисовски
| RD2-score23 =10
| RD2-team24 = Кулдеш Джохал  
| RD2-score24 =7
| RD2-team25 = Джейми Джонс
| RD2-score25 =10
| RD2-team26 = Саймон Бедфорд  
| RD2-score26 =6
| RD2-team27 = Стюарт Петтман
| RD2-score27 =10
| RD2-team28 = Бен Вулластон  
| RD2-score28 =5
| RD2-team29 = Бьёрн Ханевеер
| RD2-score29 =4
| RD2-team30 = Эндрю Паджетт  
| RD2-score30 =10
| RD2-team31 = Джимми Робертсон
| RD2-score31 =10
| RD2-team32 = Сяо Годун  
| RD2-score32 =9
| RD3-team01 = Рори Маклауд
| RD3-score01 =10
| RD3-team02 = Кирен Уилсон
| RD3-score02 =3
| RD3-team03 = Марк Джойс 
| RD3-score03 =6
| RD3-team04 = Лю Сун 
| RD3-score04 =10
| RD3-team05 = Джейми Бёрнетт
| RD3-score05 =10
| RD3-team06 = Джеймс Уоттана 
| RD3-score06 =8
| RD3-team07 = Майк Данн
| RD3-score07 =10
| RD3-team08 = Сэм Бэйрд 
| RD3-score08 =9
| RD3-team09 = Майкл Холт
| RD3-score09 =10
| RD3-team10 = Джеймс Макбейн 
| RD3-score10 =8
| RD3-team11 = Роберт Милкинс 
| RD3-score11 =10
| RD3-team12 = Джо Джогия 
| RD3-score12 =4
| RD3-team13 = Том Форд 
| RD3-score13 =8
| RD3-team14 = Лю Чуан 
| RD3-score14 =10
| RD3-team15 = Питер Лайнс
| RD3-score15 =6
| RD3-team16 = Дэвид Гилберт 
| RD3-score16 =10
| RD3-team17 = Фергал О’Брайен 
| RD3-score17 =10
| RD3-team18 = Пол Дэвисон 
| RD3-score18 =4
| RD3-team19 = Мэттью Селт
| RD3-score19 =10
| RD3-team20 = Патрик Уоллес 
| RD3-score20 =9
| RD3-team21 = Энтони Хэмилтон
| RD3-score21 =10
| RD3-team22 = Майкл Уайт 
| RD3-score22 =7
| RD3-team23 = Стив Дэвис OBE
| RD3-score23 =10
| RD3-team24 = Джек Лисовски 
| RD3-score24 =9
| RD3-team25 = Дэйв Харольд
| RD3-score25 =10
| RD3-team26 = Джейми Джонс 
| RD3-score26 =9
| RD3-team27 = Алан Макманус
| RD3-score27 =10
| RD3-team28 = Стюарт Петтман 
| RD3-score28 =8
| RD3-team29 = Найджел Бонд
| RD3-score29 =9
| RD3-team30 = Эндрю Паджетт 
| RD3-score30 =10
| RD3-team31 = Тони Драго
| RD3-score31 =8
| RD3-team32 = Джимми Робертсон 
| RD3-score32 =10
| RD4-team01 = Марк Дэвис
| RD4-score01 =5
| RD4-team02 = Рори Маклауд
| RD4-score02 =10
| RD4-team03 = Джо Перри
| RD4-score03 =10
| RD4-team04 = Лю Сун 
| RD4-score04 =6
| RD4-team05 = Лян Вэньбо 
| RD4-score05 =7
| RD4-team06 = Джейми Бёрнетт 
| RD4-score06 =10
| RD4-team07 = Марк Кинг
| RD4-score07 =10
| RD4-team08 = Майк Данн 
| RD4-score08 =5
| RD4-team09 = Доминик Дэйл
| RD4-score09 =10
| RD4-team10 = Майкл Холт 
| RD4-score10 =6
| RD4-team11 = Мартин Гоулд
| RD4-score11 =10
| RD4-team12 = Роберт Милкинс 
| RD4-score12 =6
| RD4-team13 = Райан Дэй
| RD4-score13 =10
| RD4-team14 = Лю Чуан 
| RD4-score14 =7
| RD4-team15 = Джадд Трамп
| RD4-score15 =10
| RD4-team16 = Дэвид Гилберт 
| RD4-score16 =4
| RD4-team17 = Мэттью Стивенс
| RD4-score17 =10
| RD4-team18 = Фергал О’Брайен 
| RD4-score18 =9
| RD4-team19 = Маркус Кэмпбелл
| RD4-score19 =10
| RD4-team20 = Мэттью Селт 
| RD4-score20 =6
| RD4-team21 = Барри Хокинс
| RD4-score21 =10
| RD4-team22 = Энтони Хэмилтон 
| RD4-score22 =5
| RD4-team23 = Стивен Ли
| RD4-score23 =10
| RD4-team24 = Стив Дэвис OBE
| RD4-score24 =2
| RD4-team25 = Джерард Грин 
| RD4-score25 =9
| RD4-team26 = Дэйв Харольд 
| RD4-score26 =10
| RD4-team27 = Стюарт Бинэм
| RD4-score27 =10
| RD4-team28 = Алан Макманус 
| RD4-score28 =2
| RD4-team29 = Эндрю Хиггинсон
| RD4-score29 =6
| RD4-team30 = Эндрю Паджетт 
| RD4-score30 =10
| RD4-team31 = Кен Доэрти
| RD4-score31 =6
| RD4-team32 = Джимми Робертсон 
| RD4-score32 =10
}}

Сенчури-брейки

Квалификация 
 141 Джеймс Уоттана
 135, 108, 106, 100 Сяо Годун
 133, 125, 124, 120, 103 Сэм Бэйрд
 132, 129, 118, 118, 115 Джейми Бёрнетт
 130, 114 Курт Мэфлин
 130 Рори Маклауд
 129 Дэвид Гилберт
 129 Мэттью Стивенс
 127, 122 Райан Дэй
 127 Энтони Макгилл
 127 Лю Чуан
 126, 114 Стюарт Бинэм
 124 Джо Свэйл
 124 Джерард Грин
 123, 113 Майкл Холт
 123, 101, 100 Мэттью Селт
 122 Иан Маккалох
 121 Джек Лисовски
 119, 115, 100, 100 Патрик Уоллес
 117 Лю Сун
 116 Энди Хикс
 113, 112, 107 Кулдеш Джохал
 113, 112 Дэвид Грэй
 112 Танават Тирапонгпайбун
 112 Джеймс Макбейн
 112 Том Форд
 111 Джейми О’Нилл
 111 Барри Пинчес
 111 Джимми Робертсон
 109, 103 Пол Дэвисон
 109, 102 Кен Доэрти
 108, 101 Доминик Дэйл
 108 Стивен Роулингс
 107, 105 Майкл Уайт
 106, 100 Фергал О’Брайен
 105, 101 Стив Дэвис
 105 Стивен Ли
 103 Энтони Хэмилтон
 102 Кирен Уилсон
 101 Чжан Аньда
 101 Майк Данн
 101 Лян Вэньбо
 100 Джадд Трамп

Основной турнир 
 138, 128, 121, 119, 117, 114, 102 Дин Цзюньхуэй
 138 Марк Кинг
 137, 125, 115, 113, 109, 106, 105 (по графику максимального брейка), 104, 103 Марк Уильямс
 135, 132, 131, 124, 123, 121, 120, 113, 101 Джон Хиггинс
 134, 101 Стюарт Бинэм
 133, 117, 114 Стивен Хендри
 129, 127, 125, 124, 117, 108, 107, 100 Марк Селби
 128, 119, 116, 115, 113, 105, 100 Ронни О’Салливан
 127, 100 Нил Робертсон
 123, 122, 110, 108, 105, 104, 104, 103, 102, 102 Джадд Трамп
 122, 120 (по графику максимального брейка), 111, 102 Грэм Дотт
 117 Барри Хокинс
 115, 112, 104 Алистер Картер
 115, 100 Марко Фу
 114, 103, 102, 100 Марк Аллен
 101 Стивен Ли
 100 Шон Мёрфи

Примечания

Ссылки 
 Данные о турнире на snooker.org
 Список сенчури-брейков на World Snooker 
 Формат проведения и сетка турнира на World Snooker

Чемпионат мира по снукеру
2011 год в снукере